est un genre éteint de temnospondyles dvinosauriens ayant vécu au Permien dans ce qui est aujourd’hui la Russie. Les trois premières espèces, D. primus (l'espèce type), D. secundus et D. tertius, ont été décrites par le paléontologue russe Vladimir Prokhorovich Amalitskii en 1921. 

Il est le seul représentant connu de la famille des .

Description 

Dvinosaurus a été trouvé pour la première fois près du village de Sokolki à Arkhangelsk et nommé d'après la rivière de Dvina, qui était proche de la localité où il a été découvert.  
L'holotype est catalogué comme PIN2005 / 35, et se compose seulement d'un crâne. 
D.tertius d' Amalitskii est maintenant considéré comme synonyme de D.secundus. Deux autres espèces, D.egregius, et D.vpurlensis ont été nommées par Mikhail Shishkin en 1968. 
Elles ont été nommées à partir d'un crâne fossilisé et d'une mâchoire inférieure partielle.

Classification

Voir aussi

Article connexe 
Liste des genres d'amphibiens préhistoriques

Liens externes

Notes et références 

Genre de temnospondyles (nom scientifique)
Amphibien du Permien
Taxon fossile décrit en 1921
Paléontologie en Russie